Leanid Koval' – calciatore bielorusso
 Maksym Koval' – calciatore ucraino
 Martin Kovaľ – calciatore slovacco
 Vital' Koval' – hockeista su ghiaccio bielorusso
 Volodymyr Koval' – calciatore ucraino